Secretaría General de la Presidencia es la denominación de los siguientes organismos:
 Secretaría General de la Presidencia (Argentina).
 Secretaría General de la Presidencia de Chile.
 Secretaría General de la Presidencia (Colombia).
 Secretaría General de la Presidencia (Perú).
 Secretaría General de la Presidencia de la República, de Brasil.
 Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, España.
 Secretaría General de la Presidencia de la República de Guatemala.
 Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (Perú).